Inițial, s-a planificat ca a treia ediție a Concursului de dans Eurovision să fie organizată în Baku, Azerbaidjan, la Complexul Sportiv Heydar Aliyev pe 26 septembrie 2009. Televiziunea İctimai avea în vedere să crească numărul de țări participante și să invite o vedetă internațională să prezinte concursul, menționându-le pe Jennifer Lopez, Kylie Minogue și Shakira ca unele din potențialele candidate. În plus, se plănuia un concert extravagant în aer liber, care să aducă pe aceeași scenă foști participanți ai Concursului Muzical Eurovision, ai Concursului Eurovision Junior și ai Concursului de dans Eurovision.

Totuși, pe 28 mai 2009, Uniunea Europeană de Radio-Televiziune (EBU) a anunțat anularea competiției până în toamna anului 2010, fiindcă "numărul de posturi de televiziune care s-au înscris nu a ajuns la nivelul dorit". Potrivit unor calcule preliminare, cel puțin 5 țări care au participat în Concursul de dans Eurovision 2008, și anume Austria, Finlanda, Lituania, Olanda și Suedia și-au anunțat retragerea din concurs, numai Belarus confirmându-și participarea de debut.

La data anulării, două țări și-au terminat selecția perechilor participante pentru concurs:

  - tara gazda
  urma să fie reprezentată de un cuplu profesionist, Serghei Konovalțev și Olga Konovalțeva, fiind propuși ca participanți încă din mai 2008 și confirmați în ediția rusească a concursului Dancing with the Stars
  - câștigătorii unei preselecții de 3 luni, Star Dances, au fost Iulia Raskina și Denis Moriasin. Producătorul emisiunii a confirmat participarea lor la Concursul din 2010 în cazul în care se va organiza.

Portivit coordonatorului competiției din partea EBU, Tal Barnea, "planuri concrete pentru un eveniment în toamna lui 2010 se fac acum, cu schimbări considerabile în vederea introducerii unei noi propuneri pentru o emisiune".

În ianuarie 2010, coordonatorul Eurovision din partea EBU, Svante Stockselius, a anunțat reamânarea concursului, acum către o dată necunoscută, și cel puțin nu se va ține în următorii 2 ani. El a explicat această decizie prin faptul că goana după emisiunile de dans s-a calmat în ultima perioadă.

2010